IXO est un sigle qui peut désigner :
 International X-ray Observatory, l'ancien nom de lAdvanced Telescope for High ENergy Astrophysics'' ou ATHENA, un projet d'observatoire spatial à rayons X développé par l'Agence spatiale européenne et l'agence d'exploration aérospatiale japonaise.Ixo''' est un sigle qui peut désigner :
 , un conglomérat médiatique français créé en septembre 2000 par essaimage de la société InfoSourceset dissous en 2004.